Савитри:

Мифология
 Савитри — одно из имён Шатарупы, первой женщины на земле, которой посвящён ригведовский стих «Савитри» («Гаятри-мантра»).
 Савитри — богиня древнеиндийской мифологии.
 Савитри — форма женского рода, производная от имени ведийского солнечного бога Савитра.
 Савитри — героиня «Махабхараты», дочь царя Ашвапати и возлюбленная Сатьявана.

Топонимы
 Савитри — река в Индии, приток реки Кришна.

Литература
 «Савитри» — священный стих «Ригведы», обращённый к солнцу — Савитру. Более известен как «Гаятри-мантра».
 «Савитри» (1954) — поэма Шри Ауробиндо.